Neopseustidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros
Estão descritos 5 géneros:
 Apoplania
 Archepiolus
 Nematocentropus
 Neopseustis
 Synempora

Referências

Lepidoptera